Viterbe : ville italienne chef-lieu de la province de Viterbe, dans le Latium.
 Viterbe : commune française, située dans le département du Tarn

Patronyme 

 Gilles de Viterbe
 Jacques de Viterbe